Kumlaån kan åsyfta
Kumlaån (Närke) – en å i Kumla och Örebro kommuner
Kumlaån, Östergötland – en å i Linköpings kommun